Carlos Villanueva ist der Name folgender Personen:

* Carlos Raúl Villanueva (1900–1975), venezolanischer Architekt
 Carlos Elias Villanueva (* 1918), argentinischer Vielseitigkeitsreiter
 Carlos Villanueva (Baseballspieler) (* 1983), dominikanischer Baseballspieler
 Carlos Villanueva Rolland (* 1986), chilenischer Fußballspieler